Водяное () — село на Украине, подчинено Лукашевскому сельсовету Близнюковского района Харьковской области, Украина.

Код КОАТУУ — 6320684004. Население по переписи 2001 г. составляет 18 (9/9 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Водяное находится на склонах балки Водяная, по которой протекает пересыхающий ручей на котором сделана запруда (~15 га). Через 7 км ручей впадает в реку Большая Терновка.

К селу примыкает село Катериновка.

Происхождение названия 
 В Лукашевском сельском совете Близнюковского района два села Водяное. Чтобы отличать их друг от друга в Википедии данное село пометили как малое.

История 
 1925 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района